Mischhirja (; ) ist der Name einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Transkarpatien im Westen der Ukraine.
Der Karpatenort liegt östlich der Bezirkshauptstadt Uschhorod an der Rika, einem Zufluss der Theiß, und war bis 2020 das Verwaltungszentrum des Rajons Mischhirja.

Geschichte 
1415 wird der Ort zum ersten Mal schriftlich als Ukurmezew erwähnt, bis 1953 trug er den Namen Wolowe (ukrainisch Волове) bzw. russisch Wolowo/Волово, der ungarische Name Ökörmező ist die sinngemäße Übersetzung und bedeutet auf deutsch „Ochsenwiese“. Am 30. Mai 1947 wird das bis dahin nur als Dorf bestehende Mischhirja zu einer Siedlung städtischen Typs erhoben.

In der Gemeinde gibt es eine griechisch-katholische Kirche aus dem 19. Jahrhundert.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Siedlung städtischen Typs zusammen mit 21 umliegenden Dörfern zum Zentrum der neu gegründeten Siedlungsgemeinde Mischhirja (Міжгірська селищна громада/Mischhirska selyschtschna hromada) im Rajon Chust. Bis dahin bildete sie die Siedlungratsgemeinde Mischhirja (Міжгірська селищна рада/Mischhirska selyschtschna rada) im Rajon Mischhirja.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Mischhirja ein Teil der Gemeinde:

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Transkarpatien
Rajon Chust
Ersterwähnung 1415